Пуерта де Енмедио има више значења:

 Пуерта де Енмедио (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пуерта де Енмедио (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику